Chandalar, une rivière située en Alaska
 Chandalar, un secteur non constitué en municipalité d'Alaska